Коньяк:
 Коньяк — крепкий алкогольный напиток, вид бренди.
 Коньяк — город в департаменте Шаранта (Франция).
 Коньяк — округ во Франции, регионе Пуату — Шаранта.
 Коньяк (народ) — народ в Индии.
 Коньяк или конняку () — растение.
 Коньяк, Эрнест (1839—1928) — французский предприниматель.

См. также 
 Конья (значения)